Геря Ганна Кіндратівна — депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Геря Микита Валерійович (* 1992) — український хокеїст, нападник.
 Геря Ніна (* 1990) — українська легкоатлетка, переможниця змагань «Найсильніша жінка у світі», рекордсменка світу; п'ятиразова рекордсменка книги Гіннеса.